Епархия Окленда:

 Епархия Окленда — епархия Римско-Католической церкви в городе Окленд, штат Калифорния, США.
 Епархия Окленда — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Окленд, Новая Зеландия.